Nemo (lat.: nemo = „niemand“) bezeichnet:
 Citroën Nemo, das Auto eines französischen Herstellers
 Kapitän Nemo im Roman 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne
 Little Nemo, die Hauptfigur eines US-amerikanischen Comics aus den 1910er Jahren
 einen Fisch im Kinofilm Findet Nemo
 Point Nemo, den pazifischen Pol der Unzugänglichkeit
 Nemo (Band), eine französische Progressive-Rock-Band
 Nemo (Dateimanager), den Dateimanager der Linux-Desktop-Umgebung Cinnamon
 Nemo Link, ein HGÜ-Seekabel zwischen Belgien und England
 Nemo (Vulkan), einen Vulkan auf der Kurilen-Insel Onekotan
 Nemo (Widerstandsgruppe), eine tschechische Widerstandsgruppe
 Nemo (Zeitschrift), eine deutsche Technik-Zeitschrift, 2013 zumindest als Testausgabe erschienen, vom Verlag Chip Communications
 (1640) Nemo, einen Asteroiden
 Nemo 33, eine Indoor-Tauchbasis in Uccle/Ukkel
 Nemo Mobile, ein Betriebssystem für Smartphones, siehe MeeGo
 Blizzard Nemo, einen Wintersturm in den USA 
 Erlebnisbad Nemo, ein Erlebnisbad in Magdeburg, Sachsen-Anhalt
 Nemo Cove, eine Bucht der Pourquoi-Pas-Insel, Antarktis
 Nemo-Gletscher, einen Gletscher auf der Pourquoi-Pas-Insel, Antarktis
 Nemo Peak, einen Berg auf der Wiencke-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis
 ein Lied der finnischen Symphonicmetalband Nightwish

Nemo  ist der Name folgender Personen:
 Nemo (Künstler) (1947–2021), französischer Graffiti- und Schablonenkünstler
 Nemo (Rapper) (* 1999), Schweizer Musiker
 Philippe Nemo (* 1949), französischer Philosoph
 Nemo, Künstlerpseudonym von Wolfgang Neuhausen (* 1949), deutscher Pantomime, Schauspieler und Regisseur

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Nemo (Arkansas)
 Nemo (Missouri)
 Nemo (South Dakota)
 Nemo (Tennessee)
 Nemo (Texas)
 Nemo (Washington)

NEMO steht für:
 Neutrino Ettore Majorana Observatory, ein unterirdisches Physikexperiment in Frankreich
 Neutrino Mediterranean Observatory, ein Neutrinodetektor auf Sizilien
 NEMO (Museum), ein Wissenschaftsmuseum in Amsterdam
 NEMO 3-D, ein Simulationsprogramm für Nanoelektronik
 Vienna New Model Grid of Stellar Atmospheres, ein Gitter von Sternatmosphären
 NEw MOrtar (Patria NEMO), ein finnisches Mörsersystem
 Nuclear factor-kappa-B essential modulator, ein körpereigenes Protein

NeMO ist:
 ein geologisches Unterwasser-Observatorium auf dem Juan-de-Fuca-Rücken, siehe New-Millennium-Observatorium

Siehe auch:

Abkürzung